Janni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Janni (1904–1987), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Joseph Janni (1916–1994), britischer Filmproduzent und Drehbuchautor italienischer Herkunft

Siehe auch:
 Jani
 Janny